Städtler ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Städtler-Mach (* 1956), deutsche Theologin und Diakoniewissenschaftlerin
 Dick Städtler (* 1948), deutscher Schauspieler, Musiker und Regisseur
 Leopold Städtler (* 1925), österreichischer römisch-katholischer Priester und Generalvikar der Diözese Graz-Seckau
 Sebald Städtler (1689–1740), deutscher Proviantverwalter und Wohltäter

Siehe auch:
 Staedtler
 Stettler